Miejscowości w USA:
 Oak – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nuckolls
Gminy w USA:
 Oak (ang. Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Oak (ang. Oak Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Oak (ang. Oak Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns